Алвин:

 Алвин, Данило (1920—1996) — бразильский футболист и тренер, играл на месте полузащитника.
 Алвин, Родриго (род. 1983) — бразильский футболист, защитник клуба «Пайсанду».
 Алвин ди Оливейра, Фабиана (Фаби) (род. 1980) — бразильская волейболистка, двукратная Олимпийская чемпионка.
 «Алвин» — глубоководный аппарат